Цула́я — фамилия.

Известные носители
 Цулая, Гено Ясонович (1930—2000) — грузинский кинорежиссёр и актёр.
 Цулая, Гиви Васильевич (1934—2021) — советский и российский историк.
 Цулая, Екатерина Викторовна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Цулая, Иродион Нестерович (1920—1979) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.